Алюминиевая бро́нза — вид бронзы, у которой алюминий является основным легирующим металлом, добавляемым к меди (в отличие от обычной бронзы, где медь легируется оловом, или латуни, где используется цинк). Промышленное применение нашли алюминиевые бронзы разного состава, но при этом большинство сплавов содержит алюминий в количестве от 5 % до 11 % по массе, а остальное составляет медь и другие легирующие элементы, такие как железо, никель, марганец и кремний.

Химический состав сплавов 
Ниже в таблице приведены составы нескольких типовых стандартных алюминиевых бронз, которые обрабатываются давлением, и их обозначения по ГОСТ 18175-78 и ISO 428. В процентах показан пропорциональный состав сплава по массе. Медь составляет остальную часть и в таблице не приводится:

Свойства 
Цвет алюминиевой бронзы соломенно-жёлтый, с красноватым оттенком, напоминающим цвет золота. Основные механические свойства в твёрдом состоянии: плотность 7500…8200 кг/м³, температура плавления 1040…1084 °C, твёрдость по Бринеллю 55…220 кгс/мм², предел прочности 20…75 кгс/мм², относительное удлинение 20…75 %.

Алюминиевые бронзы в сравнении с другими бронзовыми сплавами имеют бо́льшую прочность и коррозионную стойкость. Эти сплавы демонстрируют низкий уровень поверхностной коррозии в атмосферных условиях, низкий уровень окисления при высоких температурах и слабую способность к реакциям с сернистыми соединениями и продуктами выхлопа двигателей внутреннего сгорания.

Применение 

Алюминиевые бронзы чаще всего применяются в оборудовании, где благодаря стойкости к коррозии, они имеют преимущество в сравнении с другими конструкционными материалами. Сюда следует отнести подшипники и детали шасси в самолётах, сборочные единицы в двигателях (особенно для морских судов), погружённые в воду элементы конструкций корпусов судов, гребные винты кораблей.

Алюминиевая бронза, благодаря красивому золотисто-жёлтому цвету и высокой коррозионной стойкости, иногда также используется в качестве замены золота для изготовления бижутерии и монет.

Наибольшим спросом алюминиевые бронзы пользуются в следующих сферах:
 при изготовлении оборудования, эксплуатируемого в морских условиях;
 в оборудовании водоснабжения;
 в нефтяной и нефтехимической промышленности (например, для изготовления инструмента, эксплуатируемого во взрывоопасных средах);
 для изготовления оборудования, эксплуатируемого в условиях коррозионной среды;
 для изготовления декоративных элементов строительных конструкций.

Широко применяется для изготовления мелких деталей машиностроения (втулок, шестерней,  фланцев). Положительными качествами алюминиевой бронзы перед оловянной являются:

 меньшая склонность к внутрикристаллической ликвации;
 большая плотность отливок;
 более высокая прочность и жаропрочность;
 меньшая склонность к хладоломкости.

Основные недостатки алюминиевых бронз перед оловянными:

 значительная усадка:
 склонность к образованию столбчатых кристаллов при кристаллизации и росту зерна при нагреве, что сильно охрупчивает сплав;
 сильное газопоглощение жидкого расплава;
 самоотпуск при медленном охлаждении;
 недостаточная коррозионная стойкость в перегретом паре.

Алюминиевая бронза поддаётся сварке в среде инертного газа (аргона).

См. также 
 Бериллиевая бронза
 Бронза

Примечания

Литература 
Колачев Б. А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов [Текст]: учебник для студ. высш. уч. завед. / Б. А. Колачев, В. А. Ливанов, В. И. Елагин . — 2-е изд. — М.: Металлургия, 1981. — 416 с.

Ссылки 
 Copper Development Association. «Publication Number 80: Aluminium Bronze Alloys Corrosion Resistance Guide», PDF.
 Copper Development Association. Publication Number 82: Aluminium Bronze Alloys Technical Data.

Бронза
Монетные металлы и сплавы
Имитации золота